De Grand Prix-wegrace van Andalusië 2020 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 26 juli 2020 op het Circuito de Jerez-Ángel Nieto nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Het is de tweede achtereenvolgende race op het circuit van Jerez. De race werd ingelast nadat er vanwege de coronapandemie diverse andere races werden afgelast.

Uitslag

MotoGP 
Marc Márquez kon vanwege een gebroken arm, opgelopen tijdens de vorige race, niet deelnemen aan de race.

Moto2 
Jesko Raffin trok zich terug uit het evenement met oververmoeidheidsverschijnselen.

Moto3 
Alonso López trok zich terug uit het evenement vanwege oververhitting. Jeremy Alcoba kreeg drie seconden tijdstraf vanwege het overschrijden van de baanlimieten.

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

 Andalusië